Die Aradschin chumb 2009 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 9. April bis 6. November 2009 ausgetragen.

Modus 
Die neun Vereine spielten jeweils dreimal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009